Lista rzek w Hiszpanii, których długość przekracza 100 km:

Bibliografia 
 Instituto Nacional de Estadística: Rocznik statystyczny 2004

 
Listy rzek